Acrobolbaceae — родина юнгерманієвих печіночників порядку юнгерманієві (Jungermanniales). Включає 51 вид.

Поширення 
Родина поширена у Південній Америці та Новій Зеландії.

Роди 
 Acrobolbus
 Geobelobryon
 Gymnanthe
 Lethocolea
 Podanthe
 Marsupidium
 Tylimanthus

Філогенія

Примітки 

Печіночники
Родини рослин